Paradies steht für

Mythologische Grundbedeutung:
 Paradies, mythologischer Ort des Glücks in Judentum, Christentum und Islam:
 Paradeisos, altpersisches Lehnwort im christlichen Griechischen Alten Testament, der altgriechischen Übersetzung der Jüdischen Bibel
 Garten Eden des 1. Buchs Moses
 Himmel (Religion) als religiöse Vorstellung allgemein
 Paradies nach islamischer Vorstellung, siehe Dschanna
 Irdisches Paradies, eine Paradies-Vorstellung des christlichen Mittelalters
 Neues Jerusalem, eine Paradies-Vorstellung des christlichen Mittelalters

Architektur:
 Paradies (Architektur) als Vorhalle am Eingang von Kirchen

Namen von Bauwerken und Orten:

Kirchliche Bauwerke:
 Kloster Paradies (Neumark) im Dorf Gościkowo in der Gemeinde Świebodzin
 Kloster Paradies (Schweiz) bei der Gemeinde Schlatt im Kanton Thurgau

Sonstige Bauwerke:
 Restaurant Paradies in Baden im Kanton Aargau
 Das Paradies, Architekturanlage mit Kunstobjekten in Vorderberg in Kärnten
 Wasserkunstanlage Paradies in Baden-Baden
 Bahnhof Jena Paradies, Fernbahnhof in Jena
 Paradies (Radebeul), ehemaliges Berggasthaus sowie benachbarter Weinberg
 Talbrücke Paradies an der A43 nördlich des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord

Sonstige Orte:
 Paradies (Konstanz), Stadtteil von Konstanz
 Paradies (Elsfleth), Ortsteil der Gemeinde Elsfleth, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Paradies (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Paradies (Herzberg am Harz), Ortsteil der Stadt Herzberg am Harz, Landkreis Osterode, Niedersachsen
 Paradies (Hörlitz), ehemalige Siedlung in der Niederlausitz
 Paradies (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Paradies (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Paradies (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Paradies (Gemeinde Admont), Ortsteil der Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Wohnsiedlung Paradies, Zürich
 Nationalpark Slowakisches Paradies

Sehenswürdigkeiten:
 Paradies (Obersulm), Bergsporn am Rande des Vorderen Mainhardter Waldes mit Aussicht zum Weinsberger Tal bei Eschenau, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Darstellende Kunst:

Filme:
 Paradies (1986), deutscher Film von Doris Dörrie
 Paradies (2016), russisch-deutscher Film von Andrei Sergejewitsch Michalkow-Kontschalowski
 Paradies-Trilogie, eine Filmtrilogie von Ulrich Seidl
 Para:dies (2022), österreichischer Film von Elena Wolff
 Tatort: Paradies (2014), österreichischer Fernsehfilm

Musik:
 Paradies (Album), Musikalbum des deutschen Rappers ERRdeKa
 Paradies (Lied), Lied der deutschen Punkrock-Band Die Toten Hosen
 Das Paradies (Band), Band des Musikers Florian Sievers

Literatur:
 Paradies, Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Toni Morrison aus dem Jahr 1998
 Kapitel in Göttliche Komödie

Familienname: 
 Ewa Paradies (1920–1946), nach dem Zweiten Weltkrieg hingerichtete KZ-Aufseherin
 Gerald Paradies (1956–2016), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Pietro Domenico Paradies (1707–1791), italienischer Komponist und Lehrer
 Sabrina Paradies (* 1977), deutsches Fotomodell sowie Schönheitskönigin
 Siegfried zum Paradies († 1386), Politiker und Patrizier in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Altparadies
 Neuparadies
 Paradiesapfel
 Paradiesgarten
 Paradiesstraße
 Preußisches Paradies
 Paradeis
 Paradijs
 Paradis
 Paradise
 Paradiso
 Paradyż